Aegialodon (егіалодон) — ссавець, що жив у ранньому крейдяному періоді (близько 136 мільйонів років тому). Скам'янілості знайдені в Східному Суссексі, Англія.

Філогенія 
Кладограма, що зображує родинні зв'язки роду:

У культурі 
Егіалодон фігурує в декількох главах роману «» що веде хроніку року життя самиці ютараптора. У ній егіалодон зображується як жорстокий хижак, що полює на скорпіонів і інших членистоногих, а також як предок усіх сучасних ссавців.

Примітки 

Ссавці крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 1965